Plaats in Indonesië
 Mudal (Boyolali), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Mudal (Temanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Mudal (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Mudal (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java